

Toponyme
Bretel est le nom

Patronyme

 Eugène Bretel, producteur de beurre
 Jean Bretel d'Arras, poète lyrique, mort en 1272.
 Jacques Bretel, auteur du Tournoi de Chauvency en 1285.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme